Tvedt ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Tvedt (* 1954), norwegischer Richter und Autor von Kriminalromanen
 Ole Erik Tvedt, norwegischer Skispringer
 Torstein Tvedt Solberg (* 1985), norwegischer Politiker